Сольті́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на північ від Парижа, 65 км на південний захід від Лілля, 20 км на південний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 262 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 713,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сольті на сайті французького Національного інституту географії
 Сольті на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сольті на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале